Ачли́куль:

 Ачликуль — озеро в Красноармейском районе Челябинской области
 Ачликуль — село в Красноармейском районе Челябинской области